Жан Буше:
 Буше, Жан (поэт) (1476—1557) — французский поэт школы «великих риториков».
 Буше, Жан (богослов) (ок. 1548—1646) — французский проповедник времён Лиги.
  — французский живописец.
 Буше, Жан (скульптор) (1870—1939) — французский скульптор.